In the Zone — пятый по счету официальный DVD американской певицы Бритни Спирс, вышедший 6 апреля 2004 года.

Факты 
 В США этот DVD достиг первой строчки. На данный момент он является платиновым.
 Во Франции DVD приобрел статус платинового 8 ноября 2004 года, распространившись тиражом 20 тысяч копий.

Содержание 
 Аудио-треки: Английский (Dolby Digital 2.0 Surround)
 Выступление Бритни Спирс под названием In the Zone для ABC:
 "Toxic"
 "Breathe on Me"
 "Boys"/"I'm a Slave 4 U"
 "(I Got That) Boom Boom" (при участии Ying Yang Twins)
 "Everytime"
 "...Baby One More Time" (Cabaret version)
 "Me Against the Music"

 MTV Spankin' New Music Week performances of "Me Against the Music" and "(I Got That) Boom Boom" featuring the Ying Yang Twins
 Видеоклип на песню "Me Against the Music" при участии Мадонны
 Видеоклип на песню "Toxic"
 Программа "Стоп! Снято" о клипе "Toxic"''
 "In the Personal Zone" - эксклюзивное интервью со Спирс 2004 года.
 Фото-галерея

Бонус специального издания США 
 "Don't Hang Up" (B. Spears, B. Kierulf, J. Schwartz)
 "The Answer" (R. Leslie, S. 'P. Diddy' Combs)
 "Toxic" (Lenny Bertoldo Radio Mix) (C. Dennis, C. Karlsson, P. Winnberg, H. Jonback)
 "Me Against the Music" (Bloodshy & Avant's Chix Mix) (B. Spears, C. 'Tricky' Stewart, T. 'Trab' Nkhereanye, P. Magnet, T. Nash, G O'Brien)

Бонус европейского издания 
 "I've Just Begun (Having My Fun)" (B. Spears, M. Bell, C. Karlsson, P. Winnberg, H. Jonback)
 "Girls & Boys" (Linda Perry)
 "Toxic" (Lenny Bertoldo Radio Mix) (C. Dennis, C. Karlsson, P. Winnberg, H. Jonback)
 "Me Against the Music" (Bloodshy & Avant's Chix Mix) (B. Spears, C. 'Tricky' Stewart, T. 'Trab' Nkhereanye, P. Magnet, T. Nash, G O'Brien)

Чарты и сертификаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бритни Спирс

Альбомы Бритни Спирс
Альбомы Jive Records